Сергей Кузьмич Эльтеков вариант отчества Косьмич (8 августа 1877 — ?) — присяжный поверенный, член Государственной думы III созыва от Ярославской губернии.

Биография 

Православный. Сын Рыбинского купца 2-й гильдии (позднее 1-й гильдии) Кузьмы Петровича Эльтекова (1849—1912) и его жены Апполинарии Ивановны (1853?—?). Среднее образование получил в Рыбинской гимназии, высшее — в Санкт-Петербургском университете по юридическому факультету. Государственный экзамен сдал в Новороссийском университете. Поселившись в Рыбинске, занимался юридической практикой вначале в качестве помощника, а затем присяжного поверенного. До 1905 в течение примерно двух лет состоял учителем законоведения в Рыбинской мужской гимназии. Годовое  жалованье составляло 4 тысячи рублей в год. Состоял в Конституционно-демократической партии.

5 ноября 1907 избран в Государственную думу III созыва от Первого и Второго съездов городских избирателей. Вошёл в Конституционно-демократическую фракцию. Состоял в Комиссии по судебным реформам. Подписал законопроекты: «О распространении Земского положения на Область войска Донского», «Об изменении порядка наряда казаков на действительную службу», «О введении земства в Сибири», «Об учреждении окружного суда в Ростове-на-Дону», «Правила приема в высшие учебные заведения», «О найме торговых служащих», «Об изменении городского избирательного закона, «Об отмене смертной казни».

После окончания депутатского срока вернулся в Рыбинск, занимался адвокатской практикой. Участвовал в выборах в Четвёртую Думу. 1 октября 1912 года на предвыборном собрании второго съезда Эльтеков закончил свою речь словами: "Мы все-таки должны избрать в Государственную Думу такого человека, который может изменить существующий строй". По поводу этого высказывания было заведено "дело", обсуждавшееся на губернском особом совещании в составе губернатора, прокурора и начальника жандармского Управления. Решено дальнейшее производство прекратить за совершенной недостаточностью собранных против улик, особый надзор полиции за Эльтековым, установленный после его неосторожного высказывания, был отменён.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Семья 
 Брат — Пётр (1 сентября 1872 — 4 апреля 1938), купец, член учетно-ссудного комитета по торгово-промышленным кредитам.
 Брат — Александр (29 марта 1874—?),
 Брат — Николай (8 февраля 1876 — 29 апреля 1936, Шанхай), дипломат, поверенный в Сиаме.
 Сестра — Александра (16 ноября 1878—?),
 Сестра —  Таисия (06 октября 1880 — 16 ноября 1905),
 Брат — Иван (13 февраля 1882—?).
 Сестра — Мария (15 июля 1883 — 25 декабря 1899).
 Жена (с 28 января 1904 г.) —  Анна Филипповна урождённая Ильина (1882 — февраль 1942), погибла в Ленинградскую блокаду.
 Дочь — Елена (1 сентября 1905 — февраль 1942), погибла в Ленинградскую блокаду.
 Дочь — Наталья (12 марта 1910 — февраль 1942), погибла в Ленинградскую блокаду.
 Внучка — Евгения (1936 — декабрь 1941), погибла в Ленинградскую блокаду.

Адреса 
 1908 — Рыбинск, Театральная пл., д. Дебольской.
 1911—1912 — Санкт-Петербург, Гончарная 14

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Третий созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1909. С. 403.
 Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. Российская политическая энциклопедия. 2008.  С. 715.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9. Дело 916.

Примечания 

Выпускники Рыбинской гимназии
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Кадеты
Преподаватели Рыбинской гимназии
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Персоналии:Рыбинск